Le Eishockey Club Saastal est un club de hockey sur glace de Saas-Grund en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1965.

Le EHC Saastal joue au Wichel, à  d'altitude, à Saas-Grund, dans la dernière patinoire à ciel ouvert de  et qui . Il évolue en  depuis  sans discontinuer. Un projet pour une nouvelle patinoire est accepté par la population en  et le club espère emménager dans sa nouvelle patinoire à l'été .

Palmarès 
 Aucun titre.

Références

Liens externes 

Saastal
Saastal